Владимир Михайлович Агопов (; ) — финский композитор армянского происхождения.

Биография 
Окончил Московскую консерваторию (1977) у Арама Хачатуряна (композиция) и Эдисона Денисова (инструментовка).

В 1978 году эмигрировал в Финляндию. С 1982 года член Союза композиторов Финляндии. С 1988 г. преподаёт в Академии музыки имени Сибелиуса. В 1985 г. пьеса Агопова для скрипки соло «Ergo» получила вторую премию на конкурсе композиторов в рамках Международного конкурса скрипачей имени Сибелиуса.

В 2013 г. пьеса Агопова «Solveig’s dreams for harp solo» получила первую премию на композиторском конкурсе имени Грига, в Норвегии.

Наиболее важные сочинения Агопова:
 Концерт для виолончели с оркестром «Tres viae» (1984/1987). Первый исполнитель Arto Noras и оркестр финского радио п/у Геннадия Рождественского
 «Settembre» per orchestra grande (2004)
 Concerto for orchestra «Homage to Master» (2013)
 Music for Chamber Orchestra (премия на финском национальном конкурсе композиторов, 1982)
 Decimetto (1997)
 два струнных квартета
 Motetus for Chamber Choir, Organ, Harp & Percussion op.17 (2012)
 Solveig’s dreams for harp solo op. 21, 2013 (1st prize of the 17th International Edvard Grieg Competition for Composers)

Аранжировки:
 для камерного состава опера Энгельберта Хумпердинка Ганс и Гретель;
 для большого духового оркестра Картинок с выставки Мусоргского;
 для струнного оркестра Кармен-фантазии Сарасате;
 для 24-х скрипачей Каприса Паганини № 24.

Награды 
 Орден Льва Финляндии.
 Орден Дружбы (19 декабря 2014 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие межпарламентских и культурных связей.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Информационного центра финской музыки

Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты Финляндии
Преподаватели Академии имени Сибелиуса